Zintgraff ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Zintgraff (1878–1944), deutscher Diplomat 
 Eugen Zintgraff (1858–1897), deutscher Afrikaforscher und Kolonialpropagandist